El acrónimo CAI puede referirse a:
 La Caja de Ahorros de la Inmaculada, caja de ahorros aragonesa con sede en Zaragoza.
Basket Zaragoza 2002, equipo de baloncesto fundado en 2002 y patrocinado por la misma entidad.
Club Baloncesto Zaragoza, equipo de baloncesto que en los años 1980 y 1990 estuvo patrocinado por la misma entidad.
Balonmano Aragón, equipo de balonmano patrocinado por la misma entidad.
 Centro de Apoyo a la Integración, recursos especializados y abiertos a la comunidad, desde donde se ofrecen programas personalizados a personas adultas con discapacidad.
 Centro Argentino de Ingenieros
 Comandos de Atención Inmediata, estaciones de la Policía Nacional de Colombia.
 Coordinadora Andaluza Interuniversitaria, órgano de representación estudiantil en Andalucía.
 Aeropuerto Internacional de El Cairo (Egipto), en su código IATA.
 El Centro de Alumnos de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 La Comisión de Actividades Infantiles, equipo de fútbol argentino.
 En España centro de atención a la infancia, de 0 a 3 años, antes de la escolarización en el segundo ciclo de educación infantil.
 Club Atlético Independiente, equipo de fútbol argentino.
 Club Atlético Ituzaingó, equipo de fútbol argentino.
 El Club Alpino Italiano.
 Club Atlético Independiente de La Chorrera, club de fútbol de Panamá.
 Cai, grupo de música gaditano del llamado "Rock Andaluz" a finales de los '70 y principios de los '80.
 Caí, nombre común de los simios del género Cebus.

Acrónimos